Woeste hoogten (Engels:Wuthering Heights) - een roman uit 1847 van de Britse schrijfster Emily Brontë
Wuthering Heights (1939) - een film uit 1939 gebaseerd op de gelijknamige roman
Wuthering Heights (1967) - een Engelse televisieserie uit 1967
Wuthering Heights (1970) - een film uit 1970
Wuthering Heights (2003) - een Engelse televisiefilm uit 2003
Wuthering Heights (2009) - een televisieserie uit 2009
Wuthering Heights (2011) - een Engelse film uit 2011
Wuthering Heights (1992) - een Engelse musical gebaseerd op de gelijknamige roman
Wuthering Heights (lied) - een lied uit 1978 van Kate Bush